Kolyma kan avse:

 Kolyma – område i nordöstra Sibirien i Ryssland 
 Kolymabergen – bergskedja
 Kolymafloden – flod i området
 Kolymas vattenkraftverk – i Kolymafloden
 Kolymasnäppa – vadarfågel
 Kolymajukagiriska, sydjukagiriska – språk i nordöstra Sibirien, talas av cirka 50 personer